Кубок Угорщини з футболу 2004–2005 — 65-й розіграш кубкового футбольного турніру в Угорщині. Титул вперше здобув Шопрон.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|26 жовтня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|27 жовтня 2004

|}

1/8 фіналу 

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|6 квітня 2005

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|20 квітня 2005

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Угорщини на soccerway 
 Кубок Угорщини на rsssf 

2004—2005
Угорщина
Угорщина
2004 в угорському спорті
2005 в угорському спорті